Ло́жкин — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии. Относится к фамилиям, которые происходят от названий кухонной утвари.

Известные носители 
 Ложкин, Алексей Александрович (род. 1986) — российский хоккеист.
 Ложкин, Алексей Юрьевич (род. 1974) — белорусский хоккеист.
 Ложкин, Александр Васильевич (1881—1942) — российский и советский художник-иллюстратор.
 
 Ложкин, Борис Евгеньевич (род. 1971) — медиабизнесмен, президент медиакомпании УМХ.
 Ложкин, Владислав Олегович (род. 2002) — белорусский футболист, нападающий.
 Ложкин, Денис Юрьевич (род. 1972) — российский хоккеист.
 Ложкин, Иван Сергеевич (род. 1994) — российский самбист.
 Ложкин, Кирилл Александрович (род. 1984) — российский хоккеист.
 Ложкин, Константин Васильевич (1911—1969) — Герой Советского Союза.
 Ложкин, Кузьма Алексеевич (1909—1981) — удмуртский советский театральный актёр, певец и режиссёр, народный артист РСФСР.
 Ложкин, Николай Николаевич (1897—1958) — советский военный деятель, полковник (1939 год).

См. также 
 Ферапонт Ложкин — литературный псевдоним А. А. Берзинь
 Вася Ложкин — псевдоним художника А. В. Куделина
 Ложкино
 Ложкина
 Ложкинский сельсовет

Примечания